Vlorë (prefectuur), een prefectuur in Albanië (bepaalde vorm: Vlora)
 Vlorë (district), een district in de gelijknamige prefectuur (bepaalde vorm: Vlora)
 Vlorë (stad), de hoofdstad van dat district en van de prefectuur (bepaalde vorm: Vlora)
 Vlora (voornaam), een meisjesvoornaam
 Vlora Çitaku, Kosovaars minister voor Europese Integratie
 Vlora (achternaam), een familienaam

Zie ook 
 KF Vlora
 Vlora-oorlog